Сегдено (Сегденское) — озеро в Рязанской области России. Расположено на севере Рязанского района. Площадь озера — 0,34 км². Глубина 1,2—12 метров.

Физико-географическая характеристика 

Озеро находится в 3 км к юго-востоку от села Ласково. Протокой соединяется с расположенным севернее озером Чёрненьким.

Берега озера низкие, местами заболоченные.

Решением Рязанского облисполкома «О признании водных объектов памятниками природы» от 30 декабря 1974 г. № 366 озеро вошло в состав памятника природы регионального значения «Озера Ласковское, Сегденское, Черненькое, Уржинское с прилегающей заболоченной территорией».

Озеро в литературе 
Сегденскому озеру посвящена миниатюра А. И. Солженицына из цикла «Крохотки».

Озеро упоминается в повести К. Г. Паустовского «Мещёрская сторона».

Примечания 

Бассейн Оки (приток Волги)
Озёра Рязанского района (Рязанская область)
Памятники природы Рязанской области